Lipowiec steht für folgende geografische Objekte in Polen:

 Lipowiec (Augustów), Ortsteil der Stadt Augustów
 Lipowiec (Czechowice-Dziedzice), Ortsteil der Stadt Czechowice-Dziedzice
 Lipowiec (Ustroń), Ortsteil der Stadt Ustroń

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lipowiec (Kurzętnik), Dorf im Powiat Nowomiejski, bis 1942 Lipowitz, 1942 bis 1945 Lippen, Kreis Neumark, Westpreußen
 Lipowiec (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, bis 1945 Lindenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lipowiec (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1933 Lipowitz, 1933 bis 1945 Lindenort, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Lipowiec (Kleszczewo), Siedlung im Powiat Poznański
 Lipowiec (Koźmin Wielkopolski), Dorf im Powiat Krotoszyński

 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Lipowiec (Jaśliska), Dorf im Powiat Krośnieński

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Lipowiec (Zbiczno), Dorf im Powiat Brodnicki

 Woiwodschaft Lublin:
 Lipowiec (Tereszpol), Dorf im Powiat Biłgorajski
 Lipowiec (Tyszowce), Dorf im Powiat Tomaszowski

 Woiwodschaft Masowien:
 Lipowiec (Chorzele), Dorf im Powiat Przasnyski

 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Lipowiec (Niechlów), Dorf im Powiat Górowski, bis 1945 Lipowitz, Kreis Guhrau, Schlesien

Siehe auch:
 Lipowiec Mały
 Lipowiec Kościelny
 Lipovec
 Lipovice
 Lipowez
 Lypowez (Begriffsklärung)
 Lipowitz